Gallegos est un mot espagnol qui signifie « galiciens », gentilé des habitants de la Galice, communauté autonome espagnole. Comme nom propre, Gallegos peut également faire référence à :

Patronyme 

 Ashley Gallegos, actrice américaine.
 José Rafael de Gallegos y Alvarado (1784-1850), homme politique costaricien.
 Rómulo Gallegos Freire (1884-1969), écrivain et homme politique vénézuélien.
 Joaquín Gallegos Lara (1909-1947), un écrivain équatorien.

Toponymes

Río Gallegos, ville et capitale de la province de Santa Cruz.
 Río Gallegos, fleuve de Patagonie.

Gallegos, commune de la province de Ségovie.
 Gallegos de Altamiros, commune de la province d'Ávila.
 Gallegos de Argañán, commune de la province de Salamanque.
 Gallegos de Hornija, commune de la province de Valladolid.
 Gallegos de Sobrinos, commune de la province d'Ávila.
 Gallegos de Solmirón, commune de la province de Salamanque.
 , commune de la province de Zamora.
 Gallegos del Pan, commune de la province de Zamora.
 Gallegos del Río, commune de la province de Zamora.

Presidente Rómulo Gallegos, l'une des sept paroisses civiles de la municipalité d'Alberto Adriani dans l'État de Mérida ;
 Rómulo Gallegos, municipalité de l'État d'Apure ;
 Rómulo Gallegos, municipalité de l'État de Cojedes ;
 Rómulo Gallegos, l'unique paroisse civile de la municipalité de Rómulo Gallegos dans l'État de Cojedes ;
 Rómulo Gallegos, l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Casacoima dans l'État de Delta Amacuro ;
 Rómulo Gallegos, l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Sucre dans l'État de Zulia.

Autres 
 Prix Rómulo Gallegos, prix littéraire vénézuélien créé en 1964.

Patronyme hispanique
Homonymie d'hydronyme